Pimpinella alpestris är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugen von Halácsy. Pimpinella alpestris ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
alpestris